

Наумово — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Наумово — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Наумово — село, Тальменський район, Алтайський край